Le titre de grand officier est un titre honorifique présent dans plusieurs pays et organisations :
 Grands officiers de la couronne de France
 Grands officiers de l'Empire français
 Grands officiers de la Légion d'honneur
 Grands officiers d'État au Royaume-Uni (Great Officers of State)
 Grands officiers du Royaume de Belgique
 Grands officiers du Royaume de Suède (De Högre Riksämbetsmännen)
 Grands officiers du Saint-Empire romain germanique